Honnelles is een gemeente in de provincie Henegouwen in België. De landelijke en weidse gemeente is ontstaan uit de fusie van tien deelgemeentes en telt ruim 5000 inwoners. Honnelles ligt tegen de Franse grens, tussen de Franse steden Valenciennes en Bavay in. De gemeente draagt de naam van de riviertjes de Grande Honnelle en Petite Honnelle, die ten noorden van de gemeente samenvloeien. Honnelles ligt geheel binnen het Natuurpark Haut-Pays.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In Roisin ligt naast de dorpskern van Roisin zelf nog het dorpje Meaurain.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

Het aantal zetels van de bestuursmeerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij staat in kleur.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Honnelles

Externe links 
 Website van de gemeente

 
Plaats in Henegouwen